Subaraknoidal kan avse:

Subaraknoidalrummet –  mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan
Subaraknoidal blödning – en blödning i detta utrymme